Nicolás Martínez  puede referirse a:

 Nicolás Martínez Cerezo (1958-), historietista español;
 Nicolás Martínez Valdivieso (1879-19??), grabador calcógrafo español;
 Nicolás Martínez-Fontes (1792-c.1874), militar argentino;
 Nicolás Martínez-Fontes (c.1816-1863), militar argentino;
 Nicolás Martínez-Fontes (1838-c.1891), militar argentino;
 Nicolás Martínez (1984-), futbolista argentino;
 Nicolás Martínez (1987-), futbolista argentino;
 Nicolás Martínez Ramos (1989-), futbolista paraguayo.